Pereira peut désigner :

Toponymes

Pereira Barreto, municipalité de l'État de São Paulo (Microrégion d'Andradina).
 Pereiras, municipalité de l'État de São Paulo (Microrégion de Tatlucas puí).

Pereira, ancienne Antiguo Cartago, capitale de la Risaralda

, paroisse (freguesia) de la municipalité de Barcelos
 , paroisse de la municipalité de Mirandela
 , paroisse de la municipalité de Montemor-o-Velho

Littérature 

 Pereira prétend, un roman historique d'Antonio Tabucchi édité en 1994

Patronyme 

 Adriano Pereira da Silva (1982-), joueur de football brésilien.
 Albano Pereira (1922-1990), footballeur portugais.
 Alberto da Costa Pereira (1929-1990), footballeur portugais.
 Alfredo Torres Pereira, footballeur portugais.
 Álvaro Pereira, (1904-?), footballeur portugais.
 Álvaro Pereira (1985-), un footballeur uruguayen.
 Américo Pereira da Silva (?-?), footballeur portugais.
 Andrea Pereira (1993-), une footballeuse espagnole.
 Andréa Maria Pereira (1973-), une athlète brésilienne.
 António Lima Pereira (1952-2022), footballeur portugais.
 Aristides Maria Pereira (1923-2011), homme politique capverdien.
 Benito Pereira 1535-1610), jésuite, philosophe, théologien et exégète espagnol.
 Carlos Pereira (1910-?), footballeur portugais.
 Carmen Pereira (1931-), une femme politique guinéenne
 Christian Pereira (?-), un acteur, dramaturge et scénariste français.
 Danilo Pereira (1991-), un footballeur portugais.
 Domingos Simões Pereira (1963-), homme d'État bissau-guinéen.
 Duarte Pacheco Pereira (1443?-1533), navigateur, guerrier et cosmographe portugais.
 Federico Pereira (2000-), footballeur uruguayen.
 Fernando Pereira (1950-1985), un photographe politique.
 Florent Pereira (1993-), coureur cycliste français.
 Francisca Pereira, femme politique bassaoguinéenne.
 Francisco Raposo Pereira Lima (1845-1905), compositeur et musicien brésilien.
 Hal Pereira (1905-1983), chef décorateur américain.
 Heitor Pereira (1957-), compositeur brésilien.
 Inês Pereira (1999-), footballeuse portugaise.
 Jacob Pereira († 1794), révolutionnaire français.
 Jacob Rodrigue Péreire (1715-1780), orthophoniste français.
 Jacques Pereira (1955-2020), joueur de football portugais.
 João Pedro Pereira Silva (1990-), footballeur portugais.
 Joel Pereira (1996-), footballeur portugais.
 Jonathan Pereira (1804-1853), pharmacologiste britannique.
 
 Julia Pereira de Sousa-Mabileau, snowboardeuse française
 Júlio César Baptista (1981-), joueur de football brésilien.
 Kyna Pereira (1996-), nageuse sud-africaine.
 Lesliana Pereira (1987-), mannequin et actrice angolaise.
 Lídia Pereira (1991-), femme politique portugaise.
 Lucas Pereira (1982-2021), un footballeur brésilien.
 Luís Edmundo Pereira (1949-), un footballeur brésilien.
 Maria Isaura Pereira de Queiroz (1918-), sociologue brésilienne.
 Mathias Pereira Lage (1996-), un footballeur franco-portugais.
 
 Maxi Pereira (1984-), un footballeur uruguayen.
 Nélson Pereira (1975-), un footballeur portugais.
 Nicolás Pereira (1970-), un joueur vénézuélien de tennis.
 Nuno Álvares Pereira (1360-1431), général portugais
 Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo (1798-1838), homme d’État portugais.
  (1984-), un footballeur portugais
 Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira (1998-), footballeur portugais.
 
 Rui Fernando da Silva Calapez Pereira Bento (1972-), est un footballeur et entraîneur portugais.
 Serafim Pereira (1943-1994), footballeur portugais.
 Sérgio Pereira Couto (1967-), un journaliste et écrivain luso-brésilien.
 Thomas Pereira (1645-1708), jésuite portugais, missionnaire en Chine.
 Tonico Pereira (1948-), acteur brésilien.
 
 William Pereira (1909–1985), architecte américain.
 Yulen Pereira (1995-), escrimeur espagnol, pratiquant l'épée.

Patronyme brésilien
Patronyme portugais